Demetrius Treadwell – cestista statunitense
 Frederick Pearson Treadwell – chimico statunitense
 Laquon Treadwell – giocatore di football americano statunitense
 Timothy Treadwell – ambientalista e documentarista statunitense